Molekulska formula -{C22H12}- se može odnositi na:

 Antantren
 Benzo(ghi)perilen